Denumirea de Băzoveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Băzoveț, un sat în comuna Vălcedrăm, regiunea Montana;
 Băzoveț, un sat în comuna Dve Moghili, regiunea Ruse.